

Patronyme 

 Caroline Espinet, née Caroline Jacquier (1844-1910), artiste peintre française ;
 François Jacquier (1711-1788), mathématicien et physicien français ;
 Gilles Jacquier (1968-2012), journaliste reporter d'images français ;
 Paulette Jacquier (1918-1975), résistante française ;
 René Jacquier (1911-2010), ingénieur chimiste français.

Botanique 
 Jacquier ou jaquier, arbre originaire d’Inde et du Bangladesh, cultivé et introduit dans la plupart des régions tropicales, en particulier pour ses fruits comestibles. C’est une espèce proche de l’arbre à pain.
Patronyme français